Писанка — орнаментовані великодні яйця
 Писанка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада
 Писанка — українська пісня
 Музей писанкового розпису — музей писанки в місті Коломиї Івано-Франківської області
 Дует «Писанка» — фольклорний колектив Чернівецької обласної філармонії в складі заслужених артистів України співачки Оксани Савчук та музиканта-цимбаліста Івана Кавацюка
 Писанка — прихована інформація у медійному продукті

Персоналії 
 Писанка Руслана Ігорівна (1965—2022) — телеведуча, акторка театру та кіно

Див. також 
 Писанко